Miejscowości w Polsce:
 Krzyczki Szumne
 Krzyczki-Pieniążki
 Krzyczki-Żabiczki

Miejscowość na Białorusi:
 Krzyczki